Кармоди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кармоди, Роберт (4 сентября 1938, Бруклин — 27 октября 1967, Сайгон) — американский боксёр наилегчайшей весовой категории.
 Кармоди, Энсон (род. 29 ноября 1989, Саммерсайд, Остров Принца Эдуарда) — канадский кёрлингист.